

Médecine 
En médecine, l’humeur est un terme vieilli pour évoquer un fluide contenu dans l’organisme. Ce fluide peut être réel comme le sang, la lymphe, la bile ou peut également être supposée réel ou hypothétique comme l’atrabile. De nos jours, ce terme est peu usité en médecine à l’exception de l’humeur aqueuse et l'humeur vitrée contenues dans l’œil. Ce terme vieilli provient de la théorie des humeurs, professée par la médecine de l'Antiquité et remise au goût du jour à la Renaissance.

Psychologie 
L’humeur, un état d'esprit,
Trouble de l'humeur,
Humeur dépressive.

Entreprises 
Éditions Humeurs
Humeur Design compagnie de tee-shirts québécoise.

Littérature

Titre d'un recueil de poèmes d'Hervé Bazin, paru en 1953

Notes et références